Landtagswahlkreis 12 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Ludwigsburg (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Land I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Uckermark II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Havelland II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Oranienburg II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Bramfeld – Farmsen-Berne (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Marburg-Biedenkopf I (seit 1983)
 Wahlkreis 12 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 12 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis XII (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Bad Doberan II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Sternberg – Güstrow II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Göttingen/Harz (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Osterode (2008 bis 2013)
 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Diepholz (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düren II – Euskirchen II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Erftkreis II (2000)
 Landtagswahlkreis Euskirchen II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Land I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Land-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Mayen (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitz 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig VIII (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Magdeburg III (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Magdeburg I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Neumünster (2012)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Rendsburg (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-West (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Süderdithmarschen-Meldorf (1950)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I (seit 1994)
 Wahlkreis Gotha I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Mistelbach, Niederösterreich